Toni Dahlman né le  à Helsinki en Finlande est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais évoluant au poste d'attaquant.

Biographie 
En 1998, il attaque sa carrière au Jokerit Helsinki en SM-liiga
Alors qu'il joue pour l'Ilves Tampere, il est choisi par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 2001. Il rejoint alors l'Amérique du Nord mais ne s'impose pas en LNH. En 2003, il revient à l'Ilves Tampere puis au Jokerit. En 2006, il signe au Lukko Rauma. En 2007, il part en Elitserien avec le Mora IK.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 56|| 10|| 18|| 28|| 16|| 9|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2001-2002|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 50|| 6|| 8|| 14|| 25|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| Senators de Binghamton|| LAH|| 59|| 6|| 18|| 24|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2002-2003|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 12|| 1|| 0|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|  2003-2004|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 41|| 9|| 18|| 27|| 43|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2004-2005|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 56|| 16|| 7|| 23|| 43|| 12|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2005-2006|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 37|| 6|| 9|| 15|| 31|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Lukko Rauma|| SM-liiga|| 53|| 15|| 25|| 40|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Mora IK|| Elitserien|| 50|| 8|| 16|| 24|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| Mora IK|| Allsvenskan||  - || - || - || - || - || 9|| 2|| 5|| 7||0 
|-
| 2008-2009|| Mora IK|| Allsvenskan|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Kärpät Oulu|| SM-Liiga||26 ||2 || 11|| 13|| 8|| 9|| 0|| 1|| 1||0 
|-
| 2009-2010 || HIFK|| SM-Liiga||7 ||1 || 2|| 3|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || KalPa Kuopio|| SM-Liiga||20 ||3 || 4|| 7|| 4|| 13|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice|| EBEL|| 20|| 9|| 12|| 21|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Grizzly Adams Wolfsburg || DEL|| 12|| 0|| 5|| 5|| 0|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || Graz 99ers || EBEL || 46|| 8|| 20|| 28|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 30|| 7|| 17|| 24|| 12|| 13|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2013-2014 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 45|| 16|| 29|| 45|| 70|| 15|| 5|| 6|| 11|| 16
|-
| 2014-2015 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 44|| 5|| 9|| 14|| 45|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2015-2016 || STS Sanok || Ekstraliga Polska|| 22||4 ||13 ||17 ||12 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Braehead Clan || EIHL||13 ||1 ||8 ||9 || 0||-|| -|| -|| -|| -

| 22|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Sources 
 Toni Dahlman - nhlfinns.com

Naissance en septembre 1979
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Mora IK
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HIFK
Joueur du Graz 99ers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Braehead Clan
Joueur du HK Jesenice
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama